Польское туристско-краеведческое общество (, сокращённо PTTK) — польская туристская организация.

История 
В 1873 году в Австрийской Польше, в горах Татрах была создана первая польская туристическая организация — Польское Татровское общество (), предназначенное для взаимодействия разных организаций, занятых развитием туризма.

В 1906 году в Варшаве, столице Царства Польского, входившего в состав Российской империи, по предложению путешественника и краеведа Александра Яновского (1866—1944), было создано Польское краеведческое общество ().

В 1950 году эти два общества, к тому времени уже действовавшие в одном государстве, Польской Народной Республике, были объединены в Польское туристско-краеведческое общество, ставшее крупнейшей туристской организацией в стране.

Деятельность 

Одной из сторон деятельности общества была подготовка квалифицированных работников — организаторов туризма, инструкторов по краеведению, охране памятников, охране природы, туристических гидов (специализировавшихся на туризме по горам, паркам, городам, промышленным продприятиям и т. д.), была разработана квалификационная система для гидов.

Кроме того, общество занималось развитием туристических маршрутов, содержанием объектов туризма, в том числе производителей туристического снаряжения и издателей туристической литературы. Была создана система знаков отличия , в рамках которой существовали знаки горного, пешеходного, горнолыжного, велосипедного, байдарочного, парусного и краеведческого туризма.

По состоянию на 1980 год у общества имелось 585 отделений, в нём состояли 730 тысяч человек, в том числе 18 тысяч инструкторов по туризму. У общества имелось 417 объектов для размещения туристов, вмещавших 32 тысячи человек, 915 библиотек, 420 кабинетов краеведения, 491 пункт туристической информации. Общество занималось поддержкой 35 тысяч километров туристических маршрутов.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Туристические организации
Краеведение
Туризм в Польше